Clearfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Clearfield Township (North Dakota)
 Clearfield Township (Butler County, Pennsylvania)
 Clearfield Township (Cambria County, Pennsylvania)